Pseudolais är ett släkte av fiskar. Pseudolais ingår i familjen Pangasiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Pseudolais